Волейбол присутствовал в программе всех летних Универсиад за исключением соревнований 1975 и 1989 годов. Мужские турниры проводятся с I Универсиады (1959 год), а в 1961 году на Всемирных студенческих играх дебютировал женский волейбол.

Наибольшее количество раз в волейбольных турнирах Универсиад участвовали мужские сборные Японии (25), Южной Кореи, Канады (по 24), США (21) и женские команды Японии (25), Канады (22) и Бразилии (20).

Призёры

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 Итоги женских турниров 1961—2009 
 Итоги мужских турниров 1959—2009 

Волейбол на летних Универсиадах